

Patronyme 
 Christopher John Cron (1990-), joueur de baseball américain.
 Glynis V. Cron (1962-), botaniste et taxinomiste sud-africaine.

Autres 
 cron, un programme qui permet aux utilisateurs des systèmes Unix d’exécuter automatiquement des scripts, des commandes ou des logiciels.

Homonymie de patronyme